Krsto Papić – sceneggiatore e regista croato
 Sanja Papić – modella serba
 Stipo Papic – ex cestista tedesco